Slave to the Rhythm kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Slave to the Rhythm (album), een studioalbum van Grace Jones
Slave to the Rhythm (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk